Toccata en Fuga in d-moll (BWV 538), een kerkorgel-stuk gecomponeerd door Johann Sebastian Bach
 Toccata en Fuga in d-moll (BWV 565), een orgelwerk van Johann Sebastian Bach